

Toponyme

Berchem-Sainte-Agathe, une municipalité bruxelloise ;
 Rhode-Sainte-Agathe, une commune bruxelloise ;

:
 Sainte-Agathe-de-Lotbinière est une municipalité québécoise,
 Sainte-Agathe-des-Monts est une municipalité québécoise ;
 Sainte-Agathe est une municipalité du Manitoba ;

États-Unis 
 Sainte-Agathe, ville située dans le comté d'Aroostook, dans l’État du Maine ;

Sainte-Agathe, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Metz ;
 Sainte-Agathe est une commune du Puy-de-Dôme ;
 Le toponyme Agde est un dérivé du grec Agathé Tyché ;
 Le château Sainte-Agathe est un château du Var ;

Sainte-Agathe, village néerlandais.

Voir aussi
 Saintes portant le nom Agathe : 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France